Fredrik Johnson peut désigner :
 Fredrik Johnson (1963-), joueur de squash suédois ;
 Frederick W. Johnson (1917-1993), personnalité politique canadienne ;
 Frederick Ross Johnson (1931-2016), homme d'affaires canadien.